Барре — муніципалітет у Франції 
 Паскаль Барре — французький легкоатлет
 Патрік Барре — французький легкоатлет